Nanhe bezeichnet:

 Nanhe (南和县), ein Kreis der Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanhe (Gucheng) (南河镇), eine Großgemeinde im Kreis Gucheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Nanhe (Xiangshui) (南河镇), eine Großgemeinde im Kreis Xiangshui in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Nanhe (Yingshan) (南河镇), eine Großgemeinde im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Hubei
 Nanhe (Dangchang) (南河乡), eine Gemeinde im Kreis Dangchang in der chinesischen Provinz Gansu
 Nanhe (Hanchuan) (南河乡), eine Gemeinde der Stadt Hanchuan in der chinesischen Provinz Hubei
 Nanhe (Mianning) (南河乡), eine Gemeinde im Kreis Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nanhe (Lizhou) (南河街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Lizhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nanhe (Dashiwo) (南河村), ein Dorf der Großgemeinde Dashiwo in der Stadt Peking

Siehe auch:
 Nahne
 Nane